Contea di Lucas o Lucas County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Lucas (Iowa)
 Contea di Lucas (Ohio)